Больша́я Микриха — деревня в составе Микрихинского сельсовета Ветлужского района Нижегородской области.

Располагается на правом берегу реки Ветлуги примерно в 7 км к востоку от центра города Ветлуги. Ближайшие населённые пункты — деревни Погорелка и Маркуша.

По данным на 1999 год, в деревне проживало 12 человек.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Ветлужского района